Dryomyza är ett släkte av tvåvingar. Dryomyza ingår i familjen buskflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Buskflugor
Dryomyza